

Geografia 
 Repubblica Ceca
 Distretto di Strakonice – distretto nella regione della Boemia Meridionale
 Strakonice – città della Boemia Meridionale

Altro 
 Česká Zbrojovka Strakonice – azienda costruttrice di motociclette e armamenti a Strakonice
 18531 Strakonice – asteroide della fascia principale